Жёстоки — деревня в городском округе Клин Московской области России. Население —  чел. (). В деревне действует часовня Илии Пророка 1872 года постройки.

Деревня расположена в северо-западной части района, примерно в 20 км к западу от райцентра Клин, среди обширных болот, на безымянном левом притоке реки Раменки, высота центра над уровнем моря — 169 м. Ближайший населённый пункт — Выголь на западном, противоположном берегу реки.

С 1994 по 2006 год деревня входила в состав Шипулинского сельского округа, с 2006 года по 2017 год — в состав сельского поселения Воздвиженское Клинского района.

Население

Примечания 

Населённые пункты городского округа Клин